Souleuvre bezeichnet folgende Objekte in Frankreich:

 Souleuvre, Fluss in der Normandie
 Souleuvre en Bocage, Gemeinde (Commune nouvelle) in der Normandie
 Souleuvre-Viadukt, ehemaliges Eisenbahnviadukt über den Fluss Souleuvre